Der IEEE Daniel E. Noble Award for Emerging Technologies ist ein Technik-Preis des IEEE für neu entstehende Technologien, die auf Entwicklungen der letzten Jahre basieren. Er wird seit 2001 an Einzelpersonen oder Gruppen bis drei Personen vergeben.

Er löste den seit 1919 vergebenen IEEE Morris N. Liebmann Memorial Award ab und ist nach Daniel E. Noble (1901–1980) benannt, einem Motorola-Ingenieur, der das erste FM-Sprechfunksystem für die Polizei in einem Bundesstaat in den USA entwarf und installierte.

Preisträger 

 2001: Katsutoshi Izumi, For pioneering development of Separation by Implanted Oxygen (SIMOX) technology
 2002: Masataka Nakazawa, For pioneering development of 1.48 μm InGaAsP laser-diode pumping of erbium-doped fiber amplifiers (EDFA)
 2003: Kenichi Iga, For pioneering developments of surface emitting semiconductor lasers and arrays
 2004: Larry J. Hornbeck, For his pioneering work and sustained development of the Digital Micromirror Device, used in projection displays
 2005: David L. Harame, For the development of manufacturable Silicon Germanium, HBT Bipolar and BiCMOS technologies
 2006: Carlos A. Paz de Araujo, For fundamental contributions and commercialization in the field of Ferroelectric Random Access Memory (FeRAM)
 2007: Stephen R. Forrest, Richard Henry Friend, Ching W. Tang, For pioneering contributions to the development of organic light emitting diodes (OLEDs)
 2008: James M. Daughton, Stuart Parkin, Saied Tehrani, For fundamental contributions to the development of magneto-resistive devices for non-volatile, high density, random access memory
 2009: Larry F. Weber, For pioneering contributions to Plasma Display Technology and its commercialization
 2010: Shinichi Abe, Shoichi Sasaki, Takehisa Yaegashi For pioneering contributions to the development and market penetration of hybrid electric vehicles (HEVs) through the establishment of innovative architectures and control technologies
 2011: Mark L. Burgener, Ronald E. Reedy For basic research and development of silicon on sapphire technology culminating in high-yield, commercially viable integrated circuits
 2012: Subramanian S. Iyer, For the development and implementation of embedded DRAM technologies
 2013: Jan P. Allebach, For the development of the Tone-Dependent Error Diffusion algorithm used widely in inkjet and laser printers
 2014: Gabriel M. Rebeiz, For pioneering contributions enabling commercialization of RF MEMS technology and tunable micro- and millimeter-wave systems
 2015: Khalil Najafi, For leadership in micro-electro-mechanical systems (MEMS), technologies, and devices and for seminal contributions to inertial devices and hermetic wafer-level packaging
 2016: Mark G. Allen, For contributions to research and development, clinical translation, and commercialization of biomedical microsystems.
 2017: Miguel A. L. Nicolelis, For seminal contributions to brain-machine interfaces.
 2018: Rajiv V. Joshi, For contributions to predictive failure analytics, VLSI memory design, and technology.
 2019: Thomas Kenny, For the development and widespread commercialization of MEMS resonators for timing applications.
 2020: Miroslav Micovic, For leadership in millimeter-wave Gallium Nitride (GaN) transistor and technology development.
 2021: keine Vergabe
 2022: keine Vergabe
 2023: keine Vergabe

Weblinks 
 
 Liste aller IEEE-Preisträger (PDF; 467 kB; Stand 2023)

Technikpreis
Auszeichnung des Institute of Electrical and Electronics Engineers
Erstverleihung 2001